SS2 steht für:
 Via Cassia, italienische Straße
 SpaceShipTwo, Raumschiff der Firma Virgin Galactic

SS-2 steht für:
 SS-2 Sibling, flüssigkeitsbetriebene Kurzstreckenrakete, siehe R-2 (Rakete)
 USS Plunger (SS-2), U-Boot der United States Navy

S.S.2 steht für:
 S.S.2, britischer Pkw

SS2